Kuna može značiti:
 Kune, porodica psolikih zvijeri
 Hrvatska kuna, hrvatska novčana jedinica
 kuna (NDH), novčana jedinica NDH
 3. gardijska brigada "Kune", 3. gardijska brigada HV
 Tenkovska bojna "Kune", tenkovska bojna HV
 Kuna Pelješka, mjesto na poluotoku Pelješcu
 Kuna Konavoska, selo u Konavlima
 Kunë, otok u Albaniji
 Kuna (pleme), Kolumbija